Название Велика может относиться к следующим населённым пунктам:

 Велика (Болгария)
 Велика (Босния и Герцеговина)
 Велика (Хорватия)